Berman (< ):
 Iosif Berman
 Lazar Berman
 Pavel Berman
 Thijs Berman

Nume de familie evreiești
Nume de familie germanice